Лунн () — топонімічне прізвище норвезького або данського походження. Загальний у всіх північногерманських мовах іменник lund означає «гай».

Відомі люди
 Андреас Лунн (;  1975) — норвезький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Геннінг Лунн-Серенсен (;  1942) — колишній данський футбольний арбітр.
 Генрік Лунн (; 1875—1948) — гренландський композитор, художник і євангельський священик.
 Генрік л'Абе-Лунн (;  1986) — норвезький біатлоніст, чемпіон світу з біатлону в естафеті (2013).
 Том Лунн (;  1950) — норвезький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Юліан Фає Лунн (;  1999) — норвезький футболіст, воротар.

Див. також 
 Лунд (прізвище)

Примітки